ЦПС:
 ЦПС — Центр планирования семьи
 ЦПС — Центр правительственной связи
 ЦПС — Цементно-песчаная смесь
 ЦПС — Цементно-песчаная стяжка
 ЦПС — Центральный пункт сбора нефти
 ЦПС — ООО ЦентрПрограммСистем (Белгород)
 ЦПС — НИИ Центрпрограммсистем (Тверь)